Soboli su naselje u Hrvatskoj u općini Čavlima. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno su Zastenice, sjeverozapadno su Dražice, sjeveno je Podhum, jugozapadno su Podčudnič i Podrvanj, južno su Čavle.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji